Antoni Pascual i Lleu (Arenys de Mar, 1643 - Vic, 1704) fou bisbe de Vic.
 Antoni Pascual Ribot (Ariany, Mallorca, 1949) és un polític mallorquí d'Unió Mallorquina.
 Antoni Pascual i Cugat (Reus 1858 - La Selva del Camp 1921) va ser un industrial reusenc.
 Antoni Pascual Vallverdú (La Selva del Camp 1834 - Reus 1903) fou alcalde de Reus.
 Antoni Pascual i Carretero (Terrassa 1863 - Barcelona 1928) Arquitecte
 Sebastià Anton Pascual i Inglada (1807 - 1872) Col·leccionista